Sherlock (album), muziekalbum van SHINee
 Sherlock (televisieprogramma), een televisieprogramma op Ketnet
 Sherlock (televisieserie), Britse televisieserie
 Sherlock Jr., stomme film uit 1924
 Sherlock Humburg, een Muppet-pop en parodie op Sherlock Holmes
 Sherlock (West-Australië), een plaats in West-Australië
 Sherlock (Zuid-Australië), een plaats in Zuid-Australië
 Sherlock (rivier), een rivier in West-Australië

Zie ook
 Sherlock Holmes (doorverwijspagina)